Кормон, Фернан (1845—1924) — французский художник-реалист.
 Кормон, Эжен (1811—1903) — французский драматург.